Berwyn peut faire référence à :

Toponymes

Berwyn, village au nord de la province d'Alberta.

Berwyn, ville dans le comté de Cook, Illinois ;
 Berwyn, village dans le comté de Custer, Nebraska ;
 Berwyn, lieu désigné par recensement dans le comté de Chester, Pennsylvanie ;
 Berwyn Heights, bourg dans le comté de Prince George, Maryland.

Prénom 
 Berwyn Jones (1940 - 2007), joueur de rugby à XIII ;
 Berwyn Price (né en 1950), athlète britannique.

Autre 
 Berwyn, station de métro de la ligne rouge du métro de Chicago.

Homonymie de toponyme